Бехлер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Бехлер, Бернхард (1911—2002) — военный и политический деятель ГДР.
 Бехлер, Гельмут (1898—1971) — военачальник Третьего рейха, старший брат Бернхарда Бехлера.
 Бехлер, Маргрет  (урождённая Дрейкорн; 1914—2002) — немецкая учительница, супруга офицера вермахта Бернхарда Бехлера.
 Бехлер, Хелена (1908—1995) — детская писательница, переводчик.